Завист може бити:

 Завист, негативна емоција
 Завист (Бланско), насеље у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република